
Тома́-Жюст Пула́р (; ,  — , ) — французский прелат; во время революции деятель Конституционной церкви (Église constitutionnelle; существовала в 1790—1801 годы).

Прибыл в Париж в 1772 году. Став другом аббата Грегуара, он увлёкся революционными идеями и присягнул гражданскому устройству духовенства; после террора получил место священника в Обервилье близ Парижа, присутствовал на соборе, созванном в этом городе в 1799 года; был избран конституционным епископом Соны и Луары (Лион, 14 июня 1800). После утверждения конкордата Пулар сложил с себя звание епископа и жил с тех пор в Париже частным человеком на положенную ему государственную пенсию.

Около 1830 года он становится сторонником идей аббата Шателя (François-Ferdinand Toussaint Châtel; 1795—1857) и его либеральной «Французской католической церкви» (Église catholique française; просуществовала с 1831 по 1843).

Желая умереть, по его выражению, настоящим конституционистом, Пулар не допустил к себе священника своего прихода и был похоронен без церковных церемоний.

Издания 
«Moyen de nationaliser le clergé de France» (П., 1830);

Ему приписывают:
 «Éphémérides religieuses pour servir à l’histoire ecclésiastique de la fin du XVIII s. et du commencement du XIX»,
 «Sur l’état actuel de la religion en France».

Примечания

Источники 
 
 «L’Ami de la religion», том 75 (1833)

Ссылки 
 Тома-Жюст Пулар на сайте Библиотеки Франции. 
 A tale of two Grands Prix Humanitaires 
 Сочинения Тома-Жюст Пулара на Гугл-букс.

Епископы Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту